ciò che è pertinente alla Somalia
 appartenente al gruppo etnico dei somali
 lingua somala
 Somalo  – moneta della Somalia italiana (1950-1960) e della Somalia (1960-1962)
 Somalo  – razza di gatti originaria del corno d'Africa